Winfield kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Winfield (Alabama)
Winfield (Illinois)
Winfield (Indiana)
Winfield (Iowa)
Winfield (Kansas)
Winfield (Missouri)
West Winfield (New York)
Winfield (Tennessee)
Winfield (Texas)
Winfield (West Virginia)

Plaatsen elders
Winfield (Brits-Columbia)

Overige betenissen
Winfield (sigaret), een sigarettenmerk
Winfield (circuit), racecircuit in Schotland